Кабази́йская культу́ра — археологическая культура среднего палеолита, локализованная в Крыму.

Общие сведения 
Кабазийская культура является культурно-технологическим комплексом среднего палеолита. Хронологически соответствует временному промежутку между 50 и 30 тыс. л. н. Геологически приходится на поздний плейстоцен. Происхождение стоянок этой культуры научное сообщество связывает с появлением в Крыму населения южной части Европы, мигрировавшего от последнего оледенения.

Названа по ближайшему населённому пункту к месту обнаружения первой стоянки этой культуры, села Кабази (Малиновка) в Бахчисарайском районе Крыма. Первооткрывателем стал в 1880 году студент-зоолог Санкт-Петербургского университета К. С. Мережковский.

Локализация 
Известные на сегодня стоянки кабазийской культуры расположенные как под открытым небом, так и в пещерах преимущественно относятся к юго-западной части Крыма. В частности, располагаются вблизи от Шайтан-Коба, Кабази, Чокурча.

Обнаруженные артефакты 
Среди найденных каменных изделий кабазийской культуры преобладают односторонние скребла на сколах. Орудия из кости единичны. Из остатков дичи доминируют кости дикого осла, лошади, бизона, сайги.

См. также 
 Аккайская мустьерская культура
 Мустьерская культура

Примечания 

Археологические культуры
Палеолит
Неандертальцы